Hypodontolaimus är ett släkte av rundmaskar. Hypodontolaimus ingår i familjen Chromadoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Hypodontolaimus